Atos steht für:
 Atos SE, internationales IT-Dienstleistungs-Unternehmen
 Hyundai Atos, Kleinstwagen von Hyundai
 Claas Atos, Traktoren-Baureihe von Claas
 einen Vornamen; bedeutende Namensträger:
 Atos Wirtanen (1906–1979), finnischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Väinö Atos Hannikeinen (1900–1960), finnischer Komponist

ATOS steht für:
 ATOS (Zeitschrift), eine ehemalige Computer-Fachzeitschrift für Atari ST
 ATOS-Trio, ein Klaviertrio aus Berlin
 ATOS Gruppe, deutscher Klinikkonzern
 Anleitung Tatortarbeit, Spuren, die in Deutschland verbindliche Anleitung für Spurensicherung am Tatort
 Air Transportation Oversight System, siehe Abkürzungen/Luftfahrt#AT

Siehe auch:
 Athos (Begriffsklärung)

ATOS